Новая Горка — название населённых пунктов в России:

 Новая Горка — деревня в Солецком районе Новгородской области.
 Новая Горка — деревня в Лесном районе Тверской области.
 Новая Горка — деревня в Рыбинском районе Ярославской области.